Lausterer ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Lausterer (1890–nach 1950), deutscher SS-Scharführer
 Karl Lausterer (1862–1941), württembergischer Oberamtmann